All Saints – miasto w Antigui i Barbudzie
 All Saints – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 All Saints, South Elmham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 All Saints – wokalny kwartet popowy pochodzący z Wielkiej Brytanii
 All Saints – album zespołu All Saints z 1997